Crosa puede hacer referencia a:
Crosa, localidad italiana en la provincia de Biella.
Diego Crosa, futbolista argentino.
Fernando Crosa, futbolista argentino.
Orfeo Crosa, botánico uruguayo.
Crosa, un género de moscas.